Cieki w Polsce
 Więzienny Rów – kanał, dopływ Włodawki
 Więzienny Rów – rów, dopływ Krzny

Przypisy